Terra di conquista (American Empire) – film del 1942 diretto da William C. McGann
 Terra di conquista (Ha-Holmim) – film del 1987 diretto da Uri Barbash
 Terra di conquista (Landnahme) – romanzo di Christoph Hein del 2004